Джозеф Айзек Скулинг (; ) — сингапурский пловец, единственный олимпийский чемпион из Сингапура, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, чемпион Азиатских игр.

Биография 
Родился в 1995 году в Сингапуре, в семье смешанного английского и китайского происхождения. После окончания второго класса Англо-китайской средней школы продолжил обучение в США. Закончил спортивную школу-интернат Боллис в Джэксонвилле, Флорида, и поступил в Техасский университет в Остине.

В 2011 году стал чемпионом Игр Юго-Восточной Азии. В 2012 году представлял свою страну на Олимпийских играх в Лондоне, но не смог подняться выше 26-го места. В 2013 году вновь стал чемпионом Игр Юго-Восточной Азии. В 2014 году стал серебряным призёром Игр Содружества и выиграл Азиатские игры. В 2016 году стал олимпийским чемпионом на играх в Рио-де-Жанейро на дистанции 100 м баттерфляем, опередив в финальном заплыве Майкла Фелпса, Чада ле Кло и Ласло Чеха, разделивших второе место.

Ссылки 
 

Пловцы Сингапура
Олимпийские чемпионы от Сингапура
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года